Sládek oder Sladek ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sladek (* 2004), österreichischer Filmschauspieler
 Alois Sladek (1903–1987), deutscher Politiker (SPD) und Mitglied des Bayerischen Senats
 August Sladek (* 1943), deutscher Literatur- und Sprachwissenschaftler
 John Sladek (1937–2000), US-amerikanischer Autor 
 Josef Václav Sládek (1845–1912), tschechischer Schriftsteller, Dichter, Journalist und Übersetzer
 Karl Sladek (1899–1982), deutscher Schauspieler, Opernsänger und Theaterregisseur
 Maximilian Sladek (1875–1925), deutscher Theaterschauspieler und Theaterdirektor
 Michael Sladek (* 1946), deutscher Arzt und „Stromrebell“ aus Schönau im Schwarzwald
 Milan Sládek (* 1938), tschechischer Pantomime, Regisseur und Autor
 Paulus Sladek (1908–2002), deutscher Theologe, Augustinermönch und Autor; auch Paulus Friedrich bzw. Fritz
 Pavel Sládek (* 1971), slowakischer Biathlet
 Roman Sladek (* 1989), deutscher Jazzmusiker
 Sven Sladek (* 1970), deutscher Politiker (PIRATEN)
 Ursula Sladek (* 1946), deutsche Unternehmerin